Giveaway — розіграш або вікторина, для участі в якій треба виконати певні умови. Останні роки користується шаленою популярністю у таких інтернет-мережах як Instagram, Facebook, Вконтакте та Youtube.

Для чого проводять giveaway? 
Такі конкурси створюються для залучення нових підписників, нової аудиторії та популяризації бренду.

Giveaway — ефективний захід для привернення уваги. В порівнянні з рекламними кампаніями та PR-заходами, giveaway — дешевий та дієвий спосіб заявити про себе.

Основний алгоритм та правила 
Організатор розіграшу робить публікацію із написом «Giveaway» (напис допомагає підписникам легше орієнтуватися серед публікацій). У публікації повинен бути представлений головний приз. Також організатор повинен вказати всі умови для учасників giveaway.

Основними умовами участі у giveaway є:

 Підписка на акаунт організатора або спонсорів;
 Поставити відмітку «мені подобається» на фотографії;
 Репост (поширення) фотографії;
 Відмітити друзів у коментарях;
В залежності від цілей організатора, можуть змінюватись і умови.
Можлива і умова створення учасником фото, що відповідає тематиці акаунту, який проводить розіграш.
Також у проведенні «giveaway» існує правило — переможця обирають випадковим чином, за допомогою програм або механічним пролистуванням списку учасників.
Як правило, організатори використовують для рандомного вибору переможця програми типу Random.org , RandomPicker , Fanpage Karma  Single Mother Car Giveaways   Government Free Car Giveaways

Подарунки 
Призи в giveaway найчастіше матеріальні. Це може бути товар, який продає інтернет-магазин, подарунки від блогерів, подарунки від партнерів-спонсорів, різні сертифікати.
Для того, щоб giveaway мав ефективний результат, потрібно розуміти, що призи не повинні бути занадто дешевими, інакше користувачів мережі цей розіграш не зацікавить.

Переваги і недоліки проведення giveaway 
+ Економія грошей та часу

+ Обговорення вашого бренду чи товару

+ Збільшення популярності

+ Впізнаваність

+ Інформаційний привід

+ Радість собі та оточуючим

- Недовіра до таких вікторин через випадки нечесних результатів giveaway

- Це не працює, яскравий приклад give Давидича

- Нецільова аудиторія

- Використання ботів

- Наступні відписки після розіграшу

Джерела 
 Giveaways.ru Что такое Giveaway? 
 Giveaways.ru Зачем проводить Giveaway-конкурсы? 
 Неудачный giveaway в Instagram. Как это пережить? 
  Про SMM Как выбрать случайного победителя конкурса в социальных сетях